Рустэм Хабибович Марданов (, 9 мая 1964 года, Уфа, Башкирская АССР, РСФСР, СССР) — российский государственный деятель и экономист, 9-й Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан (2015—2018).

Образование 
В 1986 году окончил Уфимский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе по специалиности инженер-экономист. В студенческие годы в составе ССО участвовал на стройке железной дороги «Белорецк—Карламан». В 1989 году окончил аспирантуру Института экономики и социологии Башкирского научного центра Уральского отделения Академии наук СССР. Кандидат экономических наук, доцент.

Карьера 
 1986 —  инженер кафедры экономики и организации машиностроительного производства Уфимского авиационного института;
 1986—1992 — аспирант, научный сотрудник Института экономики Башкирского филиала Академии наук СССР;
 1992—1995 — старший преподаватель, заведующий кафедрой управления производством БашГУ;
 1995—1998 — заведующий сектором, начальник управления, заместитель председателя Национального банка Республики Башкортостан — начальник управления;
 1998—2000 — первый заместитель Министра экономики и антимонопольной политики Республики Башкортостан;
 2000—2001 — первый заместитель председателя, исполняющий обязанности председателя Национального банка Республики Башкортостан;
 2002—2013 — Председатель Национального банка Республики Башкортостан;
 2013—2015 — первый заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан;
 2015—2018 — Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан;
 2018 — настоящее время — начальник Уральского главного управления Банка России.

Награды и почётные звания 
 Орден Дружбы (28 апреля 2011)
 Заслуженный экономист Республики Башкортостан
 Орден Салавата Юлаева (3 декабря 2018)

Примечания

Ссылки 
 
  

Депутаты Государственного собрания Башкортостана 4-го созыва
Председатели правительства Башкортостана
Выпускники Уфимского государственного авиационного технического университета
Заслуженные экономисты Республики Башкортостан
Экономисты России